Pribreschnoje () steht für:
 Pribreschnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Palmburg, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Pribreschnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), nicht mehr existenter Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Alknicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Pribreschny
 Prybereschne (Begriffsklärung)